Az 1990-es U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája az NDK volt. A tornát Csehszlovákia nyerte, miután a döntőben hosszabbításban 3-2 arányban legyőzte Jugoszlávia együttesét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16
L